Паллава:

 Паллава — государство в Северном Тамилнаде в IV—IX вв. 
 Паллава грантха — вариант письменности грантха.
 Паллава — письменность ваттелутту.